Dynarski ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Dynarski (1933–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Susan Dynarski, US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin